Hoerter ist der Familienname folgender Personen:

 August Hoerter (1834–1906), deutscher Landschafts-, Porträt- und Stilllebenmaler der Düsseldorfer Schule
 Dennis Hoerter (* 1949), US-amerikanischer Filmtechniker
 Johann Joseph Hoerter (1771–1844), preußischer Bürgermeister und Landrat

Siehe auch:
 Hörter